Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1937 des championnats de tennis d'Australie qui commence le 22 janvier 1937. Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Nancye Wynne Bolton bat Emily Hood Westacott en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Thelma Coyne Long et Dorothy Stevenson.

Parcours 
Deux joueuses sont exemptées de premier tour.

|-
|1|| Joan Hartigan||align=center|1/4 de finale|| Dorothy Stevenson (6)
|-
|2||bgcolor=CCCCFF| Nancye Wynne Bolton||align=center|Victoire|| Emily Hood Westacott (7)
|-
|3|| Thelma Coyne Long||align=center|1/2 finale|| Nancye Wynne Bolton (2)
|-
|4|| Nell Hall Hopman||align=center||| Margaret Wilson
|-
|5|| May Hardcastle||align=center||| Vera Selwyn
|-
|6|| Dorothy Stevenson||align=center|1/2 finale|| Emily Hood Westacott (7)
|-
|7|| Emily Hood Westacott||align=center|Finale'''|| Nancye Wynne Bolton (2)
|-
|8|| Gwen O'Halloran||align=center||| Sadie Berryman
|}

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1937
Australie Simple dames
1937 en Australie
Compétition de tennis à Sydney